

Biografia 
Primogenito di un calzolaio e una casalinga (entrambi i genitori erano alle seconde nozze), frequentò le scuole elementari nel paese natìo e successivamente entrò in convento a Baida, vicino a Palermo, dove prese il nome di fra Matteo. Resosi conto che la vita religiosa non era adatta per lui, abbandonò il chiostro per iscriversi all'Università di Palermo, dove si laureò in lettere. Il 4 marzo 1953 si sposò con Giuseppa Lentini, dalla quale ebbe tre figlie: Clara, Pasqua (detta Nella) e Laura; Clara, la maggiore, si sposò il portiere del Palermo Angelo Bellavia.

Attività 
Inizialmente fu impegnato nel dare vita a Favara al Partito d'Azione ma una volta sfiduciato abbandonò le sue posizioni e fu assunto come dipendente comunale. In seguito all'assassinio del sindaco Gaetano Guarino, si candidò in politica riuscendo a diventare sindaco e promotore del PSI nel paese: sfiduciato nel 1948, si ricandidò un anno dopo riportando un grande successo elettorale personale e di partito. Convinto che una forte concentrazione terriera nelle mani di pochi determinava uno scarso proletariato, si adoperò nel piantare la bandiera rossa nel feudo di proprietà dei Notarbartolo; per tale atto fu arrestato e rimase in carcere per dieci giorni.

Tornato libero continuò la sua carriera politica, riuscendo ad occupare lo scranno di primo cittadino di Favara per 16 anni, 9 mesi e 15 giorni. Dal 1955 al 1971 fu deputato regionale ininterrottamente, occupando cariche di prestigio: assessore regionale, vice Presidente e capo gruppo socialista all'ARS. Fu uno dei protagonisti della famosa scissione democristiana causata da Silvio Milazzo e degli scontri politici avuti con Salvatore Lauricella e Vincenzo Di Caro. Rappresentò l'ala Autonomista del partito con Pietro Nenni in contrapposizione alla componente di Riscossa Socialista capeggiata a Roma da De Martino.

Sconfitto alle elezioni comunali del 1958, da assessore regionale face pervenire molti finanziamenti al suo paese. Uscito dall'ARS, tentò l'elezione al Senato, senza però riuscirci;
nonostante ciò divenne membro del Comitato Centrale del PSI e Presidente Regionale dell'ESA (Ente sviluppo agricolo). Inoltre fu anche consigliere comunale ad Agrigento e segretario provinciale del PSI. Alla vita politica Lentini associò anche l'amore per il calcio: fu presidente dell'U.S. Favara a partire dal 1969.

La passione per lo sport lo portò a ricoprire incarichi ancor più importanti: dal 1990 al 1994 fu Presidente della Lega Sicula, poi vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, in cui ebbe anche gli incarichi di Consigliere federale e Presidente onorario. Nel 2002 si candidò nuovamente sindaco di Favara: sostenuto dai Socialisti Uniti e dalla Margherita, ottenne al primo turno il 27.45% dei voti e fu escluso dal ballottaggio; nel secondo turno si schierò col centrodestra, venendo scelto come vicesindaco dalla coalizione, ma anche in questo caso la vittoria non gli arrise.

Nel maggio del 2007 invece la Casa delle Libertà vinse le consultazioni e Lentini divenne vicesindaco, carica da cui si dimise il 25 settembre 2008. Il suo ultimo intervento pubblico lo fece in occasione della Commemorazione di Gaetano Guarino il 16 maggio 2009: morì nella sua abitazione a Cannatello, frazione balneare di Agrigento, all'età di 84 anni. Per il giorno dei funerali il sindaco in carica proclamò il lutto cittadino ed il fratello Domenico depose dentro la bara un garofano rosso ed il simbolo socialista della falce e martello.

Collegamenti esterni

Politici del Partito Socialista Italiano
Politici dei Socialisti Democratici Italiani
Deputati della III legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana
Deputati della IV legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana
Deputati della V legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana
Deputati della VI legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana
Sindaci in Italia